Сэр Хамфри Стаффорд (; примерно 1439 — 17 августа 1469, Бриджуотер, Сомерсет, Королевство Англия) — английский аристократ, 1-й барон Стаффорд из Саутвика с 1461 года, 1-й и единственный граф Девон в 1469 году. Участвовал в Войнах Алой и Белой розы на стороне Йорков. После поражения при Эджкот-Мур попал в плен и был казнён.

Биография 
Хамфри Стаффорд принадлежал к младшей ветви аристократического рода Стаффордов, представители старшей ветви которого к середине XV века носили графский и герцогский титулы. Ближайшие предки Хамфри были родом из Гука в Дорсете и Саутвика в Уилтшире. Его дед, тоже Хамфри, получивший прозвище Серебряная рука (умер в 1442 году), по матери приходился внуком Ральфу Стаффорду, 1-му графу Стаффорду; отец Хамфри-младшего, сэр Уильям, в 1450 году стал жертвой восстания Джека Кэда, так что Хамфри остался сиротой примерно одиннадцатилетнем возрасте. После смерти своего бездетного кузена в 1461 году Хамфри унаследовал все земли этой ветви рода, располагавшиеся главным образом в Дорсете, а также в Сомерсете и Уилтшире. К этому добавились владения его деда по матери, сэра Джона Чидеока. В результате Стаффорд стал крупнейшим землевладельцем Дорсета и одним из наиболее влиятельных дворян юго-запада Англии. В какой-то момент (после 21 июня 1450 года) он женился на Изабелле Барр, дочери сэра Джона Барра из Херефордшира.

В конце 1450-х годов Хамфри предположительно состоял на службе у своего дальнего родственника Джона Стаффорда, графа Уилтшира; на это может указывать его связь с Джоном Туше, 6-м бароном Одли, который точно служил графу. Если эта гипотеза верна, Стаффорд некоторое время был на стороне Ланкастеров в Войнах Алой и Белой розы. В 1460 году Стаффорд и Одли отправились с воинским отрядом в Гин, чтобы сменить там английский гарнизон, но из-за непогоды укрылись в гавани Кале, и там были завербованы йоркистом Ричардом Невиллом, 16-м графом Уориком. Хамфри принял участие в битве при Мортимерс-Кросс 2 февраля 1461 года, где йоркисты во главе с Эдуардом Марчским одержали победу. 29 марта того же года он сражался при Таутоне и был посвящен Эдуардом Марчским (к тому времени — королём Эдуардом IV) в рыцари.

26 июля 1461 года Стаффорд был впервые вызван в парламент в качестве барона Стаффорд из Саутвика. В течение последующих лет король пожаловал ему множество поместий и должностей. Так, в 1461 году Хамфри стал управляющим герцогства Корнуолл и констеблем Бристоля, в 1462 году получил большую часть девонских поместий Томаса Куртене, казнённого после Таутона. В 1464 году он был назначен хранителем Дартмура, в 1467 году ему было предоставлено еще несколько поместий Куртене. Стаффорд верно служил королю, представляя его интересы на юго-западе Англии, где большинство населения было на стороне Ланкастеров. На протяжении 1460-х годов сэр Хамфри председательствовал на судебных заседаниях по всему региону. В 1461—1462 годах он нёс военную службу на шотландской границе, в 1468 году вёл переговоры с герцогом Бретонским, в 1469 году заседал в Королевском совете. Стаффорд был членом комиссии, осудившей Генри Куртене (брата Томаса) за измену, и один из хронистов связывает этот приговор с интригами сэра Хамфри, вознаграждённого новыми поместьями и титулом графа Девон (17 мая 1469 года). Впрочем, сам король проявил большой интерес к суду над Куртене, и историки объясняют эти события потребностью Эдуарда IV в лояльном по отношению к нему агенте влияния на юго-западе.

Из-за быстрого возвышения у Стаффорда появились могущественные враги. В 1468 году произошло открытое столкновение сэра Хамфри с Уориком. Позже лорды помирились, но в 1469 году поссорились снова. Невилл заключил союз с Джорджем Кларенсом и Ланкастерами и высадил армию на юге, одновременно спровоцировав восстание Робина из Ридсдейла в Йоркшире. Стаффорд вместе с Уильямом Гербертом, графом Пембруком, собрал армию и двинулся навстречу повстанцам, которые шли на соединение с Уориком. Графы преградили путь врагу у Банбери в Оксфордшире. Ход дальнейших событий не вполне ясен. По данным хрониста Уоркворта, Девон и Пембрук поссорились, и Девон ушел с большей частью лучников. На следующий день, 26 июля 1469 года, при Эджкот-Мур повстанцы атаковали и разбили Герберта, а Стаффорд прибыл на поле боя слишком поздно и тоже был разбит. По данным французского хрониста Жана де Ворина, сэр Хамфри бежал, когда узнал, что Кларенс привёл врагу подкрепление. В любом случае Пембрук попал в плен при Эджкоте и был казнён по приказу Уорика, а Девону удалось бежать, но позже он был схвачен толпой в Бриджуотере в Сомерсете и тоже обезглавлен (17 августа 1469 года).

Наследство 
Хамфри Стаффорд был графом Девоном ровно три месяца. Его брак с Изабеллой Барр остался бездетным, так что графский титул вернулся к короне, а годом позже был восстановлен Ланкастерами для Джона Куртене. Сэра Хамфри похоронили в аббатстве Гластонбери, и в дальнейшем из-за поместий покойного спорили его двоюродные братья.

Вдова графа вступила во второй брак — с сэром Томасом Буршье, сыном 1-го графа Эссекса.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 

Графы Девон
Графы Англии XV века
Бароны Стаффорд
Бароны Англии XV века
Стаффорды
Обезглавленные
Казнённые при Йорках
Участники битвы при Мортимерс-Кросс
Участники битвы при Таутоне
Участники битвы при Эджкот-Мур
Английские рыцари